Sepakat (Celala), een bestuurslaag in Indonesië
Sepakat (Lauser), een bestuurslaag in Indonesië
 Sepakat (Plampang), een bestuurslaag in Indonesië